Walking on a Dream (album), album van Empire of the Sun
 Walking on a Dream (single), titelsong en single van bovenstaand album